Concerto pour violon 1 de Béla Bartók
 Concerto pour violon 1  de Max Bruch
 Concerto pour violon 1  de Dmitri Chostakovitch
 Concerto pour violon 1 de Mozart
 Concerto pour violon 1 de Niccolò Paganini
 Concerto pour violon 1 de Walter Piston 
 Concerto pour violon 1 de Sergueï Prokofiev
 Concerto pour violon 1 de Camille Saint-Saëns
 Concerto pour violon 1 de Karol Szymanowski
 Concerto pour violon 1 de Henryk Wieniawski 
 Concerto pour violon 1 de John Williams.